ADV es un acrónimo de tres letras y abreviatura que puede referirse a:

 El sitio web Asco de vida.
 La abreviatura de Arte y Diseño Visual, agencia de publicidad líder en el mundo gráfico y audiovisual. 
 La abreviatura de Alegría de Vivir. 
 La abreviatura de la palabra adverbio.
 La abreviatura de la palabra advertising del idioma inglés, ampliamente utilizada en todo el mundo para describir el sector de la publicidad.
 Código IATA del aeropuerto civil de Andover (Reino Unido).
 Adenovirus.
 Las siglas de agente divergente viscoelástico, un tensioactivo.

Siglas